Der Cellular South Cup 2004 war ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 13. bis 22. Februar 2004 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Lisa Raymond mit 4:6, 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Åsa Svensson / Meilen Tu mit 6:4 und 7:60 gegen Marija Scharapowa / Wera Swonarjowa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Cellular South Cup 2004 fand vom 13. bis 15. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)